29 січня 2010 Червоний Список Міжнародного Союзу Охорони Природи опублікував 842 (746 тварини, 96 рослини) вимерлих видів і підвидів.

Animalia

Annelida

Clitellata

Haplotaxida

Megascolecidae

Arthropoda

Crustacea

Amphipoda

Crangonyctidae

Calanoida

Diaptomidae

Cyclopoida

Cyclopidae

Decapoda

Atyidae

Podocopida

Candonidae

Cyprididae

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Curculionidae

Dytiscidae

Diptera

Dolichopodidae

Drosophilidae

Tabanidae

Ephemeroptera

Ephemeridae

Siphlonuridae

Hemiptera

Pseudococcidae

Lepidoptera

Argyresthiidae

Coleophoridae

Geometridae

Libytheidae

Lycaenidae

Nepticulidae

Noctuidae

Pyralidae

Tischeriidae

Zygaenidae

Odonata

Coenagrionidae

Libellulidae

Orthoptera

Acrididae

Tettigoniidae

Phasmida

Diapheromeridae

Plecoptera

Chloroperlidae

Trichoptera

Hydropsychidae

Leptoceridae

Rhyacophilidae

Chordata

Actinopterygii

Acipenseriformes

Cypriniformes

Catostomidae

Cyprinidae

Cyprinodontiformes

Cyprinodontidae

Fundulidae

Goodeidae

Poeciliidae

Gasterosteiformes

Gasterosteidae

Perciformes

Cichlidae

Percidae

Salmoniformes

Retropinnidae

Salmonidae

Scorpaeniformes

Cottidae

Siluriformes

Trichomycteridae

Amphibia

Anura

Bufonidae

Craugastoridae

Dicroglossidae

Hylidae

Myobatrachidae

Ranidae

Rhacophoridae

Caudata

Plethodontidae

Salamandridae

Aves

Accipitriformes

Accipitridae 
 Bermuteo avivorus

Anseriformes

Anatidae

Caprimulgiformes

Trochilidae

Charadriiformes

Alcidae

Haematopodidae 
 Haematopus meadewaldoi

Scolopacidae

Pelecaniformes

Ardeidae

Threskiornithidae

Bucerotiformes

Upupidae

Columbiformes

Columbidae

Cuculiformes

Cuculidae

Falconiformes

Falconidae

Galliformes

Phasianidae

Gruiformes

Rallidae

Passeriformes

Acanthisittidae

Acanthizidae

Callaeatidae

Fringillidae

Icteridae

Meliphagidae 

 Anthornis melanocephala

Mohoidae

Monarchidae

Sturnidae

Sylviidae

Turdidae

Turnagridae

Zosteropidae

Piciformes

Picidae 
 Colaptes oceanicus

Suliformes

Phalacrocoracidae

Podicipediformes

Podicipedidae

Procellariiformes

Procellariidae

Psittaciformes

Nestoridae 
 Nestor productus

Psittacidae

Strigiformes

Совові (Strigidae)

Struthioniformes

Casuariidae

Cephalaspidomorphi

Petromyzontiformes

Petromyzontidae

Mammalia

Carnivora

Canidae

Eupleridae

Mustelidae

Otariidae

Phocidae

Cetartiodactyla

Bovidae

Cervidae

Hippopotamidae

Chiroptera

Phyllostomidae

Pteropodidae

Dasyuromorphia

Thylacinidae

Didelphimorphia

Didelphidae

Diprotodontia

Macropodidae

Potoroidae

Eulipotyphla

Nesophontidae

Solenodontidae

Lagomorpha

Prolagidae

Peramelemorphia

Chaeropodidae

Peramelidae

Thylacomyidae

Primates

Palaeopropithecidae

Pitheciidae

Rodentia

Abrocomidae

Capromyidae

Chinchillidae

Cricetidae

Echimyidae

Muridae

Sirenia

Dugongidae

Reptilia

Squamata

Anguidae

Bolyeridae

Colubridae

Cordylidae

Gekkonidae

Scincidae

Teiidae

Tropiduridae

Typhlopidae

Testudines

Geoemydidae

Testudinidae

Mollusca

Bivalvia

Unionoida

Unionidae

Gastropoda

Architaenioglossa

Cyclophoridae

Neocyclotidae

Hygrophila

Physidae

Planorbidae

Littorinimorpha

Hydrobiidae

Littorinidae

Pomatiidae

Patellogastropoda

Lottiidae

Nacellidae

Sorbeoconcha

Pleuroceridae

Stylommatophora

Achatinellidae

Amastridae

Ariophantidae

Camaenidae

Cerastidae

Charopidae

Endodontidae

Euconulidae

Helicarionidae

Helicidae

Hygromiidae

Lauriidae

Oleacinidae

Orthalicidae

Partulidae

Pupillidae

Streptaxidae

Strophocheilidae

Subulinidae

Vertiginidae

Plantae

Bryophyta

Bryopsida

Bryales

Brachytheciaceae

Neckeraceae

Marchantiopsida

Jungermanniales

Radulaceae

Polypodiophyta

Polypodiopsida

Polypodiales

Pteridaceae

Rhodophyta

Florideophyceae

Ceramiales

Delesseriaceae

Tracheophyta

Liliopsida

Cyperales

Gramineae

Liliales

Dracaenaceae

Magnoliopsida

Asterales

Compositae

Campanulales

Campanulaceae

Caryophyllales

Amaranthaceae

Celastrales

Aquifoliaceae

Dipsacales

Valerianaceae

Ebenales

Sapotaceae

Euphorbiales

Euphorbiaceae

Fabales

Leguminosae

Gentianales

Apocynaceae

Laurales

Hernandiaceae

Malvales

Malvaceae

Sterculiaceae

Myrtales

Myrtaceae

Thymelaeaceae

Proteales

Proteaceae

Rhamnales

Rhamnaceae

Rosales

Chrysobalanaceae

Cunoniaceae

Rubiales

Rubiaceae

Santalales

Santalaceae

Sapindales

Rutaceae

Sapindaceae

Theales

Dipterocarpaceae

Violales

Begoniaceae

Flacourtiaceae

Посилання 
 IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.2. <www.iucnredlist.org>. Source of the above list (Downloaded on 29 January 2010):